Verley ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Verley (* 1939), französischer Schauspieler
 Patrick Verley (* 1944), französischer Wirtschaftshistoriker und Hochschullehrer
 Renaud Verley (* 1945), französischer Schauspieler